Ambae, ook Aoba, een eiland in de Vanuatuanse provincie Penama
 Aoba (schip, 1927) , een Japanse zware kruiser.
 Aoba (geslacht), een geslacht van vlinders uit de familie tandvlinders